Un fanion est un petit drapeau utilisé comme emblème ou comme identifiant (par exemple : militaire), comme signe de ralliement (par exemple : scoutisme) ou comme signalisation ou moyen de communication (exemples : manœuvres au sol pour l'aviation et dans la marine, fanion jaune fixé au-dessus d'un vélo couché).
 Un fanion  (flag ou drapeau) est une valeur binaire en informatique.

Drapeau